Калининская — топоним в России:

 Калининская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Калининская — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Калининская — деревня в Прилузском районе Коми.
 Калининская — станица в Калининском районе Краснодарского края.
 Калининская — станица в Цимлянском районе Ростовской области.
 Калининская — название станции Александровский сад Московского метрополитена с 1946 по 1990 годы.

См. также 
 Калинин
 Калинина
 Калининка
 Калинино
 Калининск (значения)
 Калининский
 Калининское
 Калиновская (значения)